«World of Glass» — третій студійний альбом норвезького готик-метал-гурту Tristania. Реліз відбувся 25 вересня 2001.

Список композицій

Чарти

Учасники запису 
Вібеке Стене – вокал
Андерс Хойвік Хідле – гітари, гроулніг в треках "The Shining Path" та "Tender Trip on Earth"
Руне Естерхус – бас-гітара
Ейнар Моен – клавіші
Кеннет Олссон – ударні

Примітки

Посилання 
  Альбом World of Glass на сайті Encyclopaedia Metallum
  Альбом World of Glass на сайті Discogs

Альбоми Tristania
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Napalm Records